Natalia Morari (1984-), un journaliste d'investigation moldave.

 Togué Morari, une commune du Mali.